Дінан () — місто і муніципалітет у Бельгії, у провінції Намюр
 Дінан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор